Pablo Nascimento Castro (ur. 21 czerwca 1991 w São Luís) – brazylijski piłkarz grający na pozycji obrońcy w Brazylijskim klubie Flamengo.

Sukcesy

Klubowe 
 SC Corinthians
 Mistrz Brazyli: 2017
 Mistrz stanu São Paulo: 2017

 Lokomotiw Moskwa
 Zdobywca Pucharu Rosji: 2020/2021
 Finalista Superpucharu Rosji: 2020

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 Profil zawodnika na oficjalnej stronie Priemjer-Ligi

Przypisy 

Urodzeni w 1991
Reprezentanci Brazylii w piłce nożnej
Piłkarze Ceará SC
Piłkarze Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Piłkarze Avaí FC
Piłkarze AA Ponte Preta
Piłkarze SC Corinthians Paulista
Piłkarze Girondins Bordeaux
Piłkarze Lokomotiwu Moskwa
Ludzie urodzeni w São Luís